Juninho Bacuna (1997), Curaçaos-Nederlands voetballer
 Leandro Bacuna (1991), Curaçaos-Nederlands voetballer